Васи́лий III — имя нескольких людей:
 Василий III Иванович — государь и великий князь всея Руси с 1505 по 1533 год, сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного.
 Василий III Георгиадис — константинопольский патриарх с 30 июня 1925 по 29 сентября 1929.
 Василий III Петрович — митрополит и правитель Черногории.

 См. также 
 Василий
 Василий I
 Василий II